Der Hund von Baskerville (Originaltitel The Hound of the Baskervilles) ist der Titel folgender Werke:

 Der Hund von Baskerville, Roman von Arthur Conan Doyle (1901/1902)
 Der Hund von Baskerville (1914), deutscher Film von Rudolf Meinert
 Der Hund von Baskerville (1929), deutscher Film von Richard Oswald
 Der Hund von Baskerville (1937), deutscher Film von Carl Lamac
 Der Hund von Baskerville (1939), US-amerikanischer Film von Sidney Lanfield
 Der Hund von Baskerville (1959), britischer Film von Terence Fisher
 Der Hund von Baskerville (1972), US-amerikanischer Film von Barry Crane
 Der Hund von Baskerville (1978), britischer Film von Paul Morrissey
 Der Hund von Baskerville (1982), britischer Film von Peter Duguid
 Der Hund von Baskerville (1983), britisch-amerikanischer Film von Douglas Hickox
 Der Hund von Baskerville (Zeichentrickfilm), britisch-australische Zeichentrickfilm-Adaption (1983)
 Der Hund von Baskerville (1988), britischer Film von Brian Mills
 Der Hund von Baskerville (2000), kanadischer Film von Rodney Gibbons
 Der Hund von Baskerville, Lied des Schlagerduos Cindy & Bert von 1971, Coverversion von Paranoid (Lied)

Der Hund der Baskervilles steht für:

 Der Hund der Baskervilles (1981), dritter Teil eines sowjetischen Fernsehmehrteilers von Igor Maslennikow
 Der Hund der Baskervilles (2002), britischer Film von David Attwood

Siehe auch:

 Der Bär von Baskerville (1915), deutscher Film von Harry Piel